Clarence White (1944–1973) – amerykański gitarzysta.
 Clarence Hudson White (1871–1925) – amerykański fotograf.
 Clarence Cameron White (1880–1960) – amerykański kompozytor.